Теодор Рейсинг е бивш конструктор от Формула 1 от Хонг Конг, създаден от магната на недвижимите имоти, милионерът Теди Ийп. Тимът участва в 51 Гран при, общо 64 коли застават на старта. През цялата си история тимът записва 2 точки.

История 
В началото на 1970-те години, пилотът аматьор Теди Ийп се среща със Сид Тейлър и се съгласява да спонсорира Верн Шупан във Формула 3000. През 1974 г. Шупан (с парите на Ийп) влиза във Формула 1 и кара за тима на Инсайн. След това Ийп спонсорира кариерата му в САЩ, а също помага и на бъдещия шампион във Формула 1 – Алън Джоунс през 1976 г. в американската Формула 5000. През същата 1976 г. е създаден Теодор Рейсинг. Управлява се от Тейлър, а колите в началото са модел на Инсайн за Патрик Тамбе във Ф1. След трудна 1977 г., Ийп наема бившия дизайнер и собственик на Брабам Рон Тауранак да му създаде болид за Формула 1. Колата не е лесна за управление и Еди Чийвър не успява да се класира за състезанията в Бразилия и Аржентина. Другият пилот, Кеке Розберг, печели Международната купа на Силвърстоун (състезание извън календара) на мокро трасе, но успява да се класира единствено за Голяма награда на Южна Африка. Колата е изоставена в средата на сезона. В САЩ Ийп спонсорира Ийгъл – тима на американеца Дан Гърни. През 1979 г. Ийп помага със средствата си на Инсайн но колата не е много успешна и не записва нито 1 точка. В края на годината Теди също спонсорира и Британска Ф1 програма, давайки средства и Волф за Дейвид Кенеди и помагайки на Дезире Уилсън да стане първата жена-пилот от Формула 1. Кенеди отива в Шадоу през 1980 г., но тимът тогава е сред опашкарите и по средата на сезона Ийп решава да приключи участието си в други серии и да се концентрира само върху Формула 1. Със Сид Тейлър и Джулиан Рандълс основава Теодор Рейсинг Лимитит, наема Тони Саутгейт и тим мениджъра Джо Рамирез. Новата кола е кръстена TY01 и карана от Тамбей в началото на 1981 г. По средата на сезона Тамбей отива в Лижие и на негово място идва Марк Сюрер. Същата кола е доразвита за 1982 г., но става ясно, че малки тимове трудно ще успеят в турбо-ерата. Ийп обединява Теодор Рейсинг с Инсайн и ползва тяхната кола за тима, запазил името Теодор Рейсинг. Тимът наема Джони Чекото и Роберто Гереро, но в средата на 1983 г. отборът е закрит и Мо Нън (бившият шеф на Инсайн) отива в Америка, където има голям успех като инженер през 1980-те и 1990-те, преди да създаде свой тим в КАРТ сериите. Ийп има свой тим, с който участва всяка година в Макао през 80-те. През 1983 г., когато правилата за Формула Атлантик стават същите като за Формула 3, Теодор Рейсинг участва и в тези серии и печели много много победи с Айртон Сена в кокпита.

Резултати във Формула 1

Източници 
 

Конструктори от Формула 1
Спорт в Хонконг
Автомобилен спорт в Китай